Alla Tarassowa ist der Name folgender Personen:

* Alla Konstantinowna Tarassowa (1898–1973), russisch-sowjetische Schauspielerin 
 Alla Wiktorowna Tarassowa (* 1967), sowjetisch-russische Wasserspringerin